

Persone 
 Aminou Bouba – calciatore camerunese, difensore
 Mamadou Bouba – calciatore ciadiano
 Olivier Bouba-Olga – economista francese

Altro 
 Parco nazionale di Bouba-Ndjida – parco nazionale del Camerun